Mieczysław Michalski (1898-1960) – specjalista inżynierii wodociągów i kanalizacji, profesor Politechniki Gdańskiej
 Mieczysław Michalski (1908-2011) – przewodnik wycieczek
 Mieczysław Michalski (1924-1988) – kompozytor, dyrygent, nauczyciel muzyki